1987 — может означать:

 1987 (число) — натуральное число между 1986 и 1988.
 1987 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии
 NGC 1987 — рассеянное скопление в созвездии Столовая Гора.

В музыке
 Whitesnake (альбом) (в Европе выпущен под названием 1987) — седьмой альбом группы Whitesnake.